Single numer jeden w roku 2004 (Polska)
 Single numer jeden w roku 2004 (USA)
 Single numer jeden w roku 2004 (Japonia)

Zobacz też